Les élections fédérales suisses de 1987 se sont déroulées le . Elles ont désigné la  depuis 1848. Elles portèrent sur le renouvellement des  du Conseil national et de la majorité des  au Conseil des États. Les députés furent élus pour une durée de . 

L'élection des  au Conseil national est marquée par l'avance des écologistes, le recul des socialistes, la stabilité du camp bourgeois et l'apparition du Parti des automobilistes. La nouvelle chambre basse se composera de 51 radicaux (-3), 42 démocrates-chrétiens (sans changement), 41 socialistes (-6), 25 démocrates du centre (+2), 9 libéraux (+1), 8 indépendants (sans changement), 3 évangéliques (sans changement), 3 nationalistes (-2), 1 communiste (sans changement), 4 verts progressistes (+1), 9 écologistes (+2), 2 automobilistes (+2) et 2 divers (sans changement). Les 4 partis gouvernementaux détiennent .

Au Conseil des États, sur , le PSS perdit un siège et avec 5 mandats, le PRD resta stable (14), le PDC en gagna un (19), l'UDC en perdit un (4), l'Alliance des indépendants regagna un siège et le Parti libéral suisse conserva ses trois mandats.

Système électoral

Conseil national 
Les conseillers nationaux sont élus depuis 1919 selon le système de la représentation proportionnelle, c'est-à-dire que les sièges sont distribués en fonction de la part des suffrages obtenus par les listes électorales dans les cantons, puis au sein des listes en fonction des voix de chaque candidat. Le nombre de sièges par canton est déterminé en fonction de la population. Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, l'élection a été tacite.

Conseil des États 
Chaque canton dispose depuis 1848 de deux sièges au Conseil des États (un seul pour les demi-cantons). Les élections au Conseil des États sont régies par les différents droits cantonaux. Les élections au Conseil des États ont eu lieu dans la plupart des cantons en même temps que les élections au Conseil national. Des seconds tours ont dû être organisés le  dans les cantons de Bâle-Campagne, du Tessin et d'Uri et le  dans les cantons de Soleure et de Thurgovie.

Les Conseillers aux États ont été élus à des dates différentes par les Landsgemeinde des cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Nidwald et d'Obwald. Les citoyens des cantons de Glaris, des Grisons et de Zoug ont également élu leurs conseillers aux États à des dates différentes.

Candidats

Conseil national 
 se sont portées candidates au Conseil national lors des élections de 1987 sur 222 listes différentes. 1696 candidats étaient des hommes, soit 71 %, et 704 des femmes, soit 29%. 48 apparentements ont été conclus entre les différentes listes.

Résultats

Conseil National

Répartition des sièges pour la législature 1987-1991

Répartition des sièges au Conseil national par canton

Groupes parlementaires pendant la législature 1987-1991 
Les groupes parlementaires sont des groupements d'un ou plusieurs partis politiques. Pour former un groupe, il faut disposer d'au minimum cinq sièges. Sur les membres d'un groupe parlementaire peuvent siéger dans les commissions du Conseil national et du Conseil des États. Le tableau ci-dessous donne la composition des groupes au début de la législature.

Notes et références

Voir aussi 
 Élections fédérales suisses de 1983
 Élections fédérales suisses de 1991

Suisse fédérales
1987
Elections fédérales
Octobre 1987